Ева Бірнерова і Ярміла Ґайдошова були чинними чемпіонками, але цього разу лише Ева Бірнерова брала участь.

Ева Бірнерова грала в парі з Каролін Возняцкі, але у чвертьфіналі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль.

Медіна Гаррігес і Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі перемігши пару Chin Wei Chan і Тетяна Лужанська з рахунком 6–1, 5–7, [10–6].

Сіяні пари 

  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (чемпіонки)
  Віра Душевіна /  Олена Весніна (півфінал)
  Наталі Деші /  Емілі Луа (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Татьяна Малек (чвертьфінал)

Сітка

Основна сітка

Посилання 
Draws 

Nordea Nordic Light Open
2007